Маре́й-ле-Гвіо́н, Марей-ле-Ґвіон, Марей-ле-Ґюїон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 38 км на захід від Парижа, 21 км на захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 140 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 390,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Марей-ле-Гвіон на le сайт Інституту урбанізму IAURIF
 Марей-ле-Гвіон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Мапа муніципалітету на сайті архівів Івліну
 [ Розташування муніципалітету Марей-ле-Гвіон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін